«Ґодзілла проти Мехаґодзілли» — назва кількох фільмів за участю Ґодзілли та Мехаґодзілли.

 «Ґодзілла проти Мехаґодзілли» — фільм 1974 року.
 «Ґодзілла проти Мехаґодзілли II» — фільм 1993 року, ніяк не пов'язаний з фільмом 1974 року.
 «Ґодзілла проти Мехаґодзілли» — фільм 2002 року, ніяк не пов'язаний з попередніми однойменними фільмами.